een klasse binnen de Super GT
 Ford Mustang Shelby GT500, een variant op de Ford Mustang